Il singolare del torneo di tennis Clermon, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jérôme Potier che ha battuto in finale Ricki Osterthun 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Jérôme Potier (Campione)
 Michael Tauson (primo turno)
 Barry Moir (primo turno)
 Juan Aguilera (semifinali)

 Jaroslav Bulant (quarti di finale)
 Marcelo Ingaramo (primo turno)
 Guillermo Rivas (secondo turno)
 Roberto Argüello (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Clermont-Ferrand Challenger 1989